Alexandre-Hippolyte Goblin est un musicien français qui fut professeur de solfège au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Alexandre-Hippolyte Goblin est né à Paris le , 132 rue Montmartre, fils de Pierre Alexandre Goblin ancien musicien contrebassiste (Maîtrise) de la cathédrale de Chartres et de Anne Catherine Leboucq.
En 1809 il obtient le premier prix encouragement solfège.
Le  il obtient le second prix en harmonie au conservatoire (cours d'études de l'année 1814). 
En 1816, il est choisi comme choriste à la Chapelle Royale par Luigi Cherubini surintendant de la chapelle de Louis XVIII. 
Le  il est élève de la classe d’harmonie, page à la chapelle du Roi et répétiteur honoraire d'une classe de Solfège à l’école Royale, il est proposé par Monsieur Delaferté, Intendant général de l’argenterie et des menus plaisirs du Roi et des affaires de la chambre du Roi pour la place de répétiteur en pied. 
Le  il se marie à Paris dans le 6e arrondissement, puis religieusement le  en la paroisse Sainte-Elizabeth avec Louise Zélie Noël professeur de musique, ils auront six enfants;
1) Pierre Alexandre Goblin (1825-1895) inspecteur des chemins de fer (PLM) en Algérie.
2) François Alfred Goblin 1829.
3) Léon Henri Goblin 1830 représentant de commerce à Paris. 
4) Louise Sophie née en 1831.
5) Paul Louis Goblin (1838-1906), professeur de musique, Officier des palmes académique, Organiste en la paroisse de Saint-Jacques du Haut Pas.   
6) Julie Gabriel Alice Goblin (1843-1937), pianiste, épouse de Paul Auguste Coutan, conservateur du musée de Nantes, leur fils Étienne Coutan est le petit-fils du peintre en histoire, Amable Paul Coutan (1791-1837) 
 Le , professeur titulaire pour les hommes, sur proposition du directeur Luigi Cherubini il change de poste et prend la place de Monsieur Moreau comme professeur titulaire pour les femmes,  pour un traitement de 1200 francs.    
Le , il est proposé par la Reine Marie-Amélie de Bourbon pour la légion d’honneur. 
En secondes noces, il épouse le  à Paris, Anne Sophie Barbarot (1823-1861), institutrice et professeur de piano.
 Le  il prend sa retraite avec une pension de 1400 francs. 
 Il meurt le  au 6 petite rue du Moulin des Poules à Nantes chez sa fille Julie Gabriel Alice Goblin. (Villa Mont-Cassis (IA44005165) rue Aregnaudeau).

Sources 

 
 le moniteur universel  N°242
 Archives Nationales, cote O/3/1801 -Théâtres Royaux - année 1818 - lettre de Monsieur de la Delaferte du .
 Demande de Légion d’Honneur faite à la suite de la demande de la Reine Marie-Amélie de Bourbon par Octave Louis Borel de Brétizel (1802-1870) Famille Borel de Brétizel secrétaire du commandement de la Reine. Lettre du , au Ministre de l’intérieur, le Conte Duchatel, cote CARAN F/21/489 Administration des beaux-arts.
 Histoire du conservatoire Impérial de musique et de déclamation, Théodore Lassabathie,1860. Pages,143,147,433.
 Retraite, Numéro de décret : Bulletin des lois N°1008, décret Nº 17615, pages,1022,1023.
 Décès, Archives municipales de Nantes, cote 1 E 1423 6e canton, acte N°62 page 12. 
 Villa Mont Cassis rue Aregnaudeau. http://devpatrimoine.paysdelaloire.fr/ressources/diaporama/detail-diaporamas/diaporama-villa-mont-cassis-i/imageactive/plan-dalignement-1931-1/
 Pierre Alexandre Goblin, MUSEFREM, Base de données prosopographie des musiciens d'Église en 1790, https://philidor3.cmbv.fr/ark:/13681/1hdkx5xyrvgnzebqi6j6/not-479509

Naissance en décembre 1800
Décès en mars 1879
Musicien français
Naissance à Paris
Décès à 78 ans